Braut und Bräutigam steht für:
 das Brautpaar
 eine Felsformation bei Dahn im Pfälzerwald, siehe Braut und Bräutigam (Felsen)
 zwei Großsteingräber bei Wildeshausen-Vechta, siehe Visbeker Braut und Bräutigam